verschillende Meso-Amerikaanse hoofdsteden:
 Teotihuacán (historische stad)
 Tula (Tolteekse stad)
 Cholula